Овај чланак садржи списак кошаркаша који су наступали за Мемфис гризлисе. Списак је тренутно ограничен само на играче који имају чланке на српској Википедији.

А

Б

В

Г

Д

Ђ

Е

Ј

К

Л

М

Н

П

Р

С

У

Ф

Х

Џ 

Кошаркаши Мемфис гризлиса
Списак кошаркаша НБА клубова